Fila ou Fíla ou FILA peut faire référence à :

Patronyme 

 Corentin Fila (1988-), acteur français d'origine congolaise (fils de David-Pierre Fila) ;
 David-Pierre Fila (1954-), réalisateur franco-congolais (père de Corentin Fila) ;
  ou Ivan Fila (1956-), réalisateur tchèque ;
 Rudolf Fila (1932-2015), artiste peintre slovaque.

Sociétés 
 Fila, entreprise coréenne d'origine italienne spécialisée dans les vêtements de sport, fondée par les frères Fila ;
 , sigle de , entreprise italienne spécialisée dans les articles destinés aux arts graphiques.

Musique 
 Aly et Fila, groupe de trance égyptien formé des deux disc jockeys et producteurs Aly Amr Fathalah et Fadi Wassef Naguib ;
 Fila Brazillia, groupe de musique d'electronica et d'ambient britannique ;
 , (« Première rangée »), titre d'une vingtaine d'albums de musique en langue espagnole.

Sport 
 Fédération internationale des luttes associées devenue en 2014 , association gérant la lutte au niveau mondial.

Zoologie 
 Les termes  ou  peuvent faire référence à plusieurs races de chien de type molossoïde.

Divers 
 fila, nom commun espagnol masculin signifiant « file, rangée » ;
 Le mele-fila, langue polynésienne ;
 Fila Decathlon, jeu vidéo de sport développé par Athletic Design AB sorti en 2002.

Voir aussi 
 Emil Filla (1882-1953), peintre tchèque cubiste et expressionniste.

Notes et références 

Homonymie d'acronyme
Acronyme
Patronyme congolais
Patronyme tchèque